San Nicolás (span. für St. Nikolaus) ist ein spanischsprachiges Toponym, das verschiedene Orte in der ganzen Welt bezeichnet:

 Argentinien:
 San Nicolás (Buenos Aires), ein Stadtteil von Buenos Aires
 San Nicolás de los Arroyos, eine Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Partido San Nicolás, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires
 San Nicolás (La Rioja), Ort in der Provinz La Rioja

 Aruba
 San Nicolas (Aruba), zweitgrößte Stadt Arubas

 Bolivien
 San Nicolás de Colquencha, Ortschaft im Municipio Collana

 Chile:
 San Nicolás (Chile), Kommune in der Región del Bío-Bío

 Kuba:
 San Nicolás (Artemisa), ein Municipio in der Provinz Artemisa

 Honduras:
 San Nicolás (Santa Bárbara), Gemeinde im Departamento Santa Bárbara
 San Nicolás (Copán), Gemeinde im Departamento Copán

 Mexiko:
 San Nicolás (La Concordia), Ort im Bundesstaat Chiapas
 San Nicolás (Tonalá), Ort im Bundesstaat Chiapas
 San Nicolás (Coyuca de Benítez), Ort im Bundesstaat Guerrero
 San Nicolás (Cuajinicuilapa), Ort im Bundesstaat Guerrero
 San Nicolás (Jacala de Ledezma), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Nicolás (Tenango de Doria), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Nicolás (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco
 San Nicolás (Malinalco), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Nicolás (Tenancingo), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Nicolás (Michoacán), Ort im Bundesstaat Michoacán
 San Nicolás (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 San Nicolás (Querétaro), Ort im Bundesstaat Querétaro
 San Nicolás (San Luis Potosí), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 San Nicolás (Tabasco), Ort im Bundesstaat Tabasco
 San Nicolás (Tamaulipas), Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 San Nicolás de los Garza, eine Stadt im Bundesstaat Nuevo León
 Municipio San Nicolás (Oaxaca), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca

 Spanien:
 San Nicolás de Tolentino, eine Gemeinde in der Provinz Las Palmas
 San Nicolás del Puerto, eine Gemeinde in der Provinz Sevilla
 San Nicolás del Real Camino, eine Gemeinde in der Provinz Palencia

 Philippinen
 San Nicolas (Batangas), eine Stadtgemeinde in der Provinz Batangas
 San Nicolas (Ilocos Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Ilocos Norte
 San Nicolas (Pangasinan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan

 Peru
 Distrito San Nicolás (Rodríguez de Mendoza), Bezirk im Departamento Amazonas
 Distrito San Nicolás (Carlos Fermín Fitzcarrald), Bezirk im Departamento Ancash

 USA
 San Nicolas (Insel), Insel im Kanal von Kalifornien

Weiterhin steht San Nicolás für:
 Caleta San Nicolás, Bucht in Antarktika
 San Nicolas (Schiff), ein Passagierschiff

San Nicolas ist der Familienname von:

 Michael San Nicolas (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 Moisés San Nicolás (* 1993), andorranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Nicola